Edition 1 – album Christiana Fennesz
 Edition Axel Menges – wydawnictwo
 Edition Güntersberg – niemieckie wydawnictwo muzyczne
 Edition Hotels – amerykańska sieć hotelowa
 Edition Lilac – amerykańskie wydawnictwo muzyczne
 Edition Peters – niemieckie wydawnictwo muzyczne
 Edition Records – brytyjskie wydawnictwo muzyczne
 Edition Wilhelm Hansen – duńskie wydawnictwo muzyczne